Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein (Rome, 9 september 1987) aartshertogin van Oostenrijk-Este, is een Italiaanse journaliste en de echtgenote van prins Amedeo van België, de oudste zoon van prinses Astrid van België en prins Lorenz, aartshertog van Oostenrijk-Este.

Biografie

Familie 
Elisabetta is het enige kind van Ettore Rosboch von Wolkenstein (1945) en Anna Maria "Lilia" de Smecchia (1947). Haar beide ouders zijn filmproducenten.

Elisabetta's vader is een zoon uit de buitenechtelijke relatie van Don Filippo Caracciolo (1903-1965), 8e prins van Castagneto en 3e hertog van Melito, en van Elisabetta Jaworski (1915-1959). Filippo was echter gehuwd met de Amerikaanse erfgename Margaret Clarke (1897-1955), met wie hij drie kinderen had: Carlo, Marella en Nicola. Don Carlo Caracciolo (1925-2008), 9e prins van Castagneto, 4e hertog van Melito. was de oprichter van de grote Italiaanse uitgeversconcern Gruppo Editoriale L'Espresso. Donna Marella Caracciolo (1927) is een kunstverzamelaarster en socialite, en de vrouw van FIAT-magnaat Gianni Agnelli. Donna Nicola Caracciolo (1931) is de schoonmoeder van kunstenaar Sandro Chia. Carlo, Marella en Nicola Caracciolo zijn halfbroers en -zus van Elisabetta's vader Ettore.

Haar grootmoeder langs vaderszijde, Elisabetta Jaworski, was reeds enkele maanden weduwe van de Italiaanse politicus en onderstaatssecretaris van financiën, Ettore Bernardo Rosboch (1893-1944), toen ze in 1945 beviel van zoon Ettore, Elisabetta's vader.

Elisabetta's moeder is een dochter van Attilio de Smecchia en Maria Elisabeth Habig. Voor haar huwelijk met Ettore was zij gehuwd met Paolo Cazzaniga.

Studies en carrière 
Zij doorliep de middelbare school in Rome aan het Lycée français Chateaubriand, waar zij in 2005 een baccalaureaat in de economische en sociale wetenschappen behaalde. In 2006 studeerde ze literatuur en film aan de Queen Mary University of London en behaalde een Bachelor of Arts in 2009. Vanaf september 2009 was ze journaliste bij Bloomberg News in New York, waar ze de actualiteit op het gebied van kunst en cultuur volgde. Ze schrijft artikelen over kunst, literatuur en film.

Huwelijk 
Elisabetta en Amedeo (1986), prins van België, aartshertog van Oostenrijk, waren op 15 februari 2014 verloofd.

Op 14 februari waren ze een van de 10.000 verloofde koppels die op Valentijnsdag op het Sint-Pietersplein in Rome door paus Franciscus werden toegesproken. De dag daarop werd in Brussel de familiebijeenkomst gehouden waarop de verloving werd bekendgemaakt.

Het huwelijk tussen Elisabetta en Amedeo vond plaats in Rome op 5 juli 2014 in de basiliek van Santa Maria in Trastevere. Kardinaal Godfried Danneels leidde de huwelijksplechtigheid.

Op 17 mei 2016 bracht Elisabetta een dochter ter wereld, Anna Astrid van Oostenrijk-Este, de eerste achterkleindochter van koning Albert II en koningin Paola.
Op 6 september 2019 bracht Elisabetta een zoon ter wereld, Maximilian van Oostenrijk-Este, het 2de achterkleinkind en 1ste achterkleinzoon van koning Albert II en koningin Paola.

Voorouders 

Italiaans journalist
Prins van België